Дејвид Кроненберг (; рођен 15. марта 1943. у Торонту) канадски је редитељ, сценариста, продуцент, глумац и писац. Један је од главних зачетника жанра телесног хорора, који истражује људске страхове од телесних трансформација и инфекција. У својим филмовима обично психолошки аспект повезује с физичким. У првој фази своје каријере овим темама бавио се кроз хорор и научну фантастику, али се његов кинематографски опус касније проширио изван тих жанрова.

Филмографија

Извори

Спољашње везе 

 

Рођени 1943.
Канадски редитељи
Канадски глумци
Канадски сценаристи
Канадски продуценти
Атеисти
Канадски књижевници